Anatomia zwierząt
 grzbiet (łac. dorsum) – pierwotnie górna strona ciała różnych zwierząt, w szczególności:
 okolice grzbietu (łac. regiones dorsi) – okolice ciała wyróżniane u ssaków, w tym:
 plecy u naczelnych
 grzbietowa strona tułowia (łac. notum, dorsum) u owadów
 grzbietowa strona ciała (łac. notum) u ślimaków nagoskrzelnych

 Geografia
 grzbiet górski
 grzbiet podmorski
 grzbiet oceaniczny

 Technologia
 grzbiet – w introligatorstwie, bok publikacji w formie kodeksu od strony połączenia arkuszy

Zobacz też

Przypisy